Heinrich Cramer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Cramer (Volksdichter) (1812–1871), Schweizer Metzger und Volksdichter
 Heinrich Cramer (Mediziner, 1831) (1831–1893), deutscher Psychiater
 Heinrich Cramer (Forstwissenschaftler) (1866–1927), deutscher Forstwissenschaftler und Forstbeamter
 Heinrich Cramer (Mediziner, 1890) (1890–1960), deutscher Mediziner 
 Heinrich Cramer von Clausbruch (1515–1599), deutscher Kaufmann
 Heinrich Otto Cramer (1865–1911), deutscher Tabakfabrikant

Siehe auch:
 Heinrich Kramer (Begriffsklärung)